Нюренберг — еврейская фамилия.

 Нюренберг, Александр Ефимович (Ниточкин, 1905—1980) — советский инженер-изобретатель, сын Ф. Е. Нюренберг.
 Нюренберг, Амшей Маркович (1887—1979) — советский художник и мемуарист, тесть писателя Ю. В. Трифонова.
 Нюренберг, Виктор (1930—2010) — люксембургский футболист.
 Нюренберг, Владимир Александрович (1952—2018) — русский писатель, известный как Владимир Шаров.
 Нюренберг, Давид Маркович (1896—1964) — советский художник, известный также под псевдонимом Давид Девинов; брат А. М. Нюренберга 
 Нюренберг, Елена Сергеевна (в первом браке Неёлова, во втором — Шиловская, в третьем — Булгакова; 1893—1970) — советский литератор, жена писателя М. А. Булгакова, дочь С. М. Нюренберга.
 Нелина, Нина Алексеевна (урождённая Нюренберг; 1923—1966) — советская оперная певица (колоратурное сопрано), солистка Большого театра (1946—1957), жена писателя Ю. В. Трифонова, дочь А. М. Нюренберга.
 Нюренберг, Сергей Маркович (1864—1933) — российско-латвийский журналист и общественный деятель, отец Е. С. Булгаковой и тесть писателя М. А. Булгакова.
 Нюренберг, Шера Израилевич (известен как Александр Шаров; 1909—1984) — русский советский писатель-фантаст и детский прозаик, сын Ф. Е. Нюренберг.

См. также 
 Нюрнберг (значения)